Lahojski Rajon (vitryska: Лагойскі Раён, ryska: Логойский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast